Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Martín che ha battuto in finale Karim Alami 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Albert Costa (semifinali)
 Mariano Zabaleta (primo turno)

 Francisco Clavet (primo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1999
ATP Tour 1999